Jméno a příjmení Roman Zelenay má více nositelů:

 Roman Zelenay (politik) (1952–1993) – slovenský politik
 Roman Zelenay (fotbalista) (* 1970) – slovenský fotbalista